

Населені пункти та їхні частини
 Левкі — село в гміні Домброва-Білостоцька Сокульського повіту Підляського воєводства
 Левкі — село в гміні Більськ-Підляський Більського повіту Підляського воєводства
 Левкі — частина міста Мшана-Дольна в Лімановському повіті Малопольського воєводства
 Левкі — лісова осада в гміні Руда-Маленецька Конецького повіту Свентокшиського воєводства

Примітки